Алекса́ндр Оле́гович Тере́нтьев (род. 14 марта 1973 года) — российский -технолог, специалист в области органической и технической химии. Член-корреспондент РАН (2016).

Образование, карьера 
Родился в 1973 году.

В 1996 году окончил Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (РХТУ), кафедра химии и технологии органического синтеза.

С момента окончания вуза работает в Институте органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, гор. Москва.

Доктор химических наук (2009 г., тема диссертации: «Синтез и превращения органических пероксидов. Реакции с использованием пероксида водорода»).

В настоящее время (2018 г.) заведует лабораторией исследования гомолитических реакций в ИОХ.

С 2012 года также преподаёт в РХТУ, где занимает должность профессора.

В феврале 2016 года А. О. Терентьеву было присвоено почётное учёное звание профессора РАН, а в октябре того же года он избран членом-корреспондентом РАН по Отделению химии и наук о материалах.

Научная деятельность 
А. О. Терентьев — специалист в области органической и технической химии. Автор свыше 290 научных работ, из них 180 публикаций в отечественных и зарубежных научных журналах и 31 патент. Публикации суммарно процитированы свыше 3000 раз, индекс Хирша равен 32 (по данным Web of  Science на 2022 год).

Основные научные достижения:
инициировано новое направление в химии C-, Si-, и Ge-органических пероксидов, разработаны методы получения и исследованы превращения моно-, ди-, три-, и тетрапероксидов;
 предложено направление по новым атом-экономичным реакциям окислительного сочетания с образованием С-О, C-C, C-S и C-N связей;
 создан принципиально новый подход к реакциям с образованием С–O связи без формирования продуктов, при котором один из реагентов одновременно окисляет и присоединяется;
 обнаружены процессы гетерогенно-гомогенного катализа с участием TiO2 и органокатализаторов под действием видимого света;
 разработан синтез озонидов без использования озона;
 предложены методы получения циклических аминопероксидов, удивительных соединений, содержащих в одной молекуле окислитель – пероксидный фрагмент и восстановитель – азот-содержащий фрагмент;
 получены бисгидропероксиды, циклические пероксиды, ацил- и диацилпероксиды;
 осуществлен синтез ряда пероксидных структур (с температурой плавления 100—250°С);
 найдены пероксиды высокоактивные к шистосомам (гельминтам) и высокоцитотоксичные к клеткам рака простаты и шейки матки (аналогичны препарату «Цисплатин»);
 разработан синтез промышленно производимого душистого лактона «Экзальтолид»;
 на основе органических тиоцианатов и пероксидов получены вещества с высокой фунгицидной активностью для обработки семян пшеницы и гороха, а также для сохранения картофеля;
интенсивно развивается направление по химии с участием  N-, O-, и S-центрированных радикалов.

Преподавание, оргработа 
Преподаёт на кафедре химии и технологии органического синтеза РХТУ. Как учёный-наставник подготовил 15 кандидатов наук.

Член Экспертной комиссии по присуждению золотой медали за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний и премии РАН за лучшие работы по популяризации науки.

Примечания

Ссылки 
  
 

Профессора РАН
Выпускники Российского химико-технологического университета
Преподаватели Российского химико-технологического университета